Dulovo (Bulgária)
Dulovo (Eslováquia)
Dulovo (Ucrânia)

Desambiguações de topônimos